Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi za sezonu 2012./13. je deveti put zaredom osvojila momčad Mladosti iz Zagreba.

Prva liga

Sudionici 
 Zelina - Sveti Ivan Zelina
 Concordia - Zagreb
 Jedinstvo - Zagreb
 Marathon - Zagreb
 Mladost - Zagreb
 Mladost II - Zagreb
 Trešnjevka - Zagreb
 Zrinjevac - Zagreb

Ligaški dio

Doigravanje za prvaka

Izvori 
 hhs-chf.hr, dokumenti za sezonu 2012./13. 
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja za sezonu 2012./13., proljeće 7, br. 172/13, preuzeto 23. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja za sezonu 2012./13., proljeće 8, br. 181/13 , preuzeto 23. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja za sezonu 2012./13., proljeće 9, br. 187/13 , preuzeto 23. rujna 2014.
 hhs-chf.hr, Izvješće voditelja natjecanja za sezonu 2012./13., proljeće 10, br. 200/13 , preuzeto 23. rujna 2014.

2012-13